Distrikt Salitral bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Salitral (Morropón), Distrikt in der Provinz Morropón (Region Piura)
 Distrikt Salitral (Sullana), Distrikt in der Provinz Sullana (Region Piura)